ЛиАЗ-5918 — модель, которая была разработана и производилась на Ликинском автобусном заводе. Выпускался с 1989 по 1992 год.

История 
Модель была создана на базе пригородного автобуса ЛиАЗ-5256.00-11 в двухдверном исполнении. При этом передняя дверь была одностворчатой. Производился в двух вариантах:
 Видеосалон и передвижной кинотеатр (ЛиАЗ-5917);
 Компьютерный центр (ЛиАЗ-5918). 
Передвижной медицинский центр (ЛиАЗ-5919). 
Компьютерный центр имел два горба на крыше (для серверов), а видеосалон — один (для проектора). Уровень сидений в видеосалоне плавно поднимался вверх от передней части к корме. В компьютерном центре было несколько мест с компьютерами. За задней дверью стекла не было, как и в самой задней двери.
Было выпущено более 20 автобусов в разных комплектациях. 6 экземпляров эксплуатируются в Ленинградской области, Ставропольском крае, Ульяновской области, Воронежской области и Ростовской области. Остальные 2 списаны.

Автобус комплектовался тем же двигателем, что и автобусы модификаций ЛиАЗ-5256.00 и ЛиАЗ-5256.00-11 (210-сильный КамАЗ-740.10).

Ссылки 
 Объединенный форум автотранспортных сайтов

Автобусы по алфавиту
Автобусы ЛиАЗ